Ростошь  — деревня в составе Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского района Тюменской области. 

Дорога с твердым покрытие, автобусное сообщение. В поселке две улицы: Лесная и Советская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района